Mitton steht für:

 (4027) Mitton, ein Hauptgürtelasteroid 

Mitton ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Mitton (1954–2017), südafrikanischer Tennisspieler
 David Mitton (1938–2008), britischer Fernsehproduzent, Drehbuchautor und Regisseur
 Sarah Mitton (* 1996), kanadische Kugelstoßerin